O Guariba Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Guariba, interior do Estado de São Paulo. Fundado em 1° de janeiro de 1980 e suas cores são azul e amarelo. Teve 15 participações no Campeonato Paulista organizado pela FPF.

História 
O Guariba Esporte Clube busca se firmar no cenário do futebol paulista. Desde sua fundação, em 1980, alternou participações e licenças nos torneios da Federação. O maior tempo de ausência foi no período entre 1995 e 2006.

Uma história interessante sobre o Guariba é a origem de sua mascote. As mascotes são idolatradas pelos torcedores como uma forma de demonstrar seu amor pelo clube e, na maioria das vezes, criadas pelos fundadores dos clubes. São representadas por personagens fortes, que têm também a intenção de assustar os visitantes. Em Guariba, a história teve um caminho inverso e a mascote saiu das arquibancadas para o clube. Um torcedor do time, o “seu” Alceu Filho, resolveu levar aos estádios uma cobra peçonhenta nos dias de jogos, com a intenção de assustar os adversários. Com isso, o clube resolveu adotar a "Cobra Canavieira" como mascote oficial, lembrando a maior riqueza agrícola do município. 

O GEC foi sucessor do Juventus Esporte Clube, time inspirado no "Moleque Travesso" da capital. A equipe grená de Guariba disputou ininterruptamente, de 1974 a 1980, a Terceira Divisão estadual (atual A-3), cedendo a vaga para o coirmão guaribense. De 1981 a 1986, o GEC disputou o campeonato com duas interrupções. Ainda voltaria a jogar nesta mesma divisão em 1991 e 1992, mas suas últimas passagens têm ocorrido nas divisões menores.

Nos últimos três anos, sempre uma equipe que esteve presente na chave do Guariba na primeira fase conseguiu o acesso (Catanduvense em 2006, Penapolense 2007,Batatais 2008,Matonense 2013 

A melhor campanha do GEC foi no ano de 2014 quando a equipe chegou à terceira fase do campeonato estadual e foi eliminado por 1 gol de diferença. 

Campanha 

1ª Fase 

Guariba 5x1 Lemense 

Taquaritinga 0x4 Guariba 

Guariba 1x2 União São João 

XV de Jaú 1x1 Guariba 

Guariba 2x1 Pirassununguense 

Lemense 2x4 Guariba 

Guariba 2x1 Taquaritinga 

União São João 1x1 Guariba 

Guariba 3x1 XV de Jaú 

Pirassununguense 2x1 Guariba  

2°Fase 

Guarujá 0x2 Guariba 

Guariba 1x3 Manthiqueira 

Barretos 1x1 Guariba 

Guariba 1x0 Barretos 

Manthiqueira 1x1 Guariba 

Guariba 2x0 Guarujá  

3°Fase  

Paulínia 2x2 Guariba 

Guariba 0x1 Portuguesa Santista 

Guariba 4x3 Grêmio Prudente 

Grêmio Prudente 3x4 Guariba 

Portuguesa Santista 2x0 Guariba 

Guariba 2x1 Paulínia     

Em 2016, o Guariba E.C. retornou às suas atividades profissionais, quando disputou a 1ª Taça Paulista, organizada pela Liga de Futebol Paulista.

Títulos

Categorias de base 
Campeonato Paulista Sub-20 - 2ª Divisão: 2007.
Copa São Paulo de Futebol Júnior: 1988

Estatísticas

Participações

Últimas dez temporadas 

Clubes de futebol de Guariba (São Paulo)
Clubes de futebol fundados em 1980
Fundações em São Paulo em 1980